Klickitat (Washington)
Klickitat (volk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing